Tomnatic (Bihor)
Tomnatic (Timiș)